Sincshon (Sinchon) állomás, metróállomás Szöul Mapho-ku kerületében
 Sincshon (Sinchon) állomás, metróállomás Szöul Szongpha-ku kerületében
 Sincshon (Sincheon) állomás, metróállomás a Kjongi–Csungang vonalon
 Sincshon (Sincheon) állomás, metróállomás Teguban